Antoni Ortiz Fuster, plus connu sous son pseudonyme de Ortifus, dessinateur humoristique valencien ;
 Charles Fuster (1866-1929), un poète, critique littéraire et romancier suisse ;
 Jaume Fuster Alzina (né en 1946), philologue et écrivain espagnol ;
 Joan Fuster Bonnin (1870-1943), un peintre espagnol ;
 Joan Fuster (1922-1992), un écrivain valencien.

Homonymie de patronyme
Patronyme catalan